The Next Step pode se referir a:

Álbuns 
 The Next Step

Série Family Channel e Disney Channel 
 The Next Step

Desambiguação